А́дам Пи́нтер (; 12 июня 1988, Балашшадьярмат) — венгерский футболист, выступавший на позиции полузащитника.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольного клуба МТК из Будапешта, за основной состав которого начал выступать в 2006 году. В сезоне 2007/08 в составе МТК Пинтер стал чемпионом Венгрии.

В начале сезона 2010/11 перешёл из МТК в испанский клуб «Реал Сарагоса». За 3 сезона в составе испанской команды Пинтер принял участие в 44 матчах Ла Лиги.

2 сентября 2013 года было объявлено о том, что футболист перешёл в российский клуб «Томь». К томскому клубу Пинтер присоединился на правах свободного агента, подписав контракт на 1 год.

В сборной 
Выступал за юношескую (до 19 лет) и молодёжную сборные Венгрии.

С 2010 года начал призываться в главную сборную страны. Дебют футболиста в составе сборной Венгрии состоялся 12 октября 2010 года в отборочном матче к чемпионату Европы 2012 против сборной Финляндии. Всего в том отборочном турнире принял участие в 5 играх своей национальной команды.

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 20 матчей / 0 голов; 8 побед, 9 ничьих, 2 поражения.

Достижения 
 МТК
 Чемпион Венгрии: 2007/08
 Серебряный призёр чемпионата Венгрии: 2006/07

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Томи»

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК МТК
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Левадиакос»
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»